Insolvenzrecht steht für:
 Insolvenzrecht (Deutschland), Verfahren zur Befriedigung der Gläubiger
 Insolvenzrecht (Österreich), Sanierungs-, Konkurs- und Schuldenregulierungsverfahren
 schweizerisches Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkursrecht  (SchKG)
 Insolvenzrecht (Vereinigte Staaten), Verfahren zur Befriedigung der Gläubiger

Siehe auch:
 Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit)